Aiarlo bezeichnet 
eine Alp oberhalb der Ortschaft Maggia TI im Maggiatal, Tessin, Schweiz
davon abgeleitet einen 1880 m hohen Berg, siehe Cima di Aiarlo